

Astronomia 
 Taupo Lacus – lacus sulla superficie di Titano

Geografia 
 Taupo – cittadina al centro dell'Isola del Nord, in Nuova Zelanda
 Taupo – supervulcano riolitico, al centro dell'Isola del Nord, in Nuova Zelanda
 Lago Taupo – lago d'origine vulcanica dell'Isola del Nord, in Nuova Zelanda

Altro 
 Taupo Motorsport Park – autodromo della cittadina di Taupo in Nuova Zelanda